
Messa in onda:
 : 2005 su Cartoon Network
 : 2005 su Cartoon Network